

Patronyme 
Le nom de famille Roederer fait référence à une famille de la noblesse de l'est de la France (Alsace, Champagne, Lorraine) riche en personnalités politiques et industrielles :

 Pierre-Louis Roederer (1711-1789), bâtonnier des avocats au Parlement de Metz
 Pierre-Louis Roederer (1754-1835) avocat et homme politique ;
 Pierre-Louis Roederer (1780-1835), lieutenant-colonel de cavalerie et aide de camp du Roi Joseph à Naples ;
 Pierre Louis Roederer (1824-1896) ;
 Pierre Louis Roederer (1856-1940), militaire et président de Saint-Gobain ;
 Jean Roederer (1862-1907) ;
 Antoine-Marie Roederer (1782-1865), administrateur de Saint-Gobain, préfet ;
 Louis Roederer (1809-1870) négociant en vin de champagne à Reims, cousin éloigné de Pierre-Louis Roederer ;
 Louis Roederer (1845-1880), homme politique français, négociant en champagne ;
 Léonie Olry-Roederer, négociante en champagne ;
 Léon Olry-Roederer, fils de Léonie Roederer, négociant en champagne, amateur de chevaux ;

Industries :
 Manufactures de glaces et verres de Saint-Quirin, Cirey et Monthermé : branche Pierre-Louis Roederer, 
 Champagne Louis Roederer : branche Louis Roederer.

Autres :
 Édouard Roederer (1838-1899), architecte.
 Claude Roederer (1924-1988), peintre, dessinateur, illustrateur, décorateur de théâtre.

Toponyme 

 Hôtel Werlé, dit Roederer, immeuble de Reims.
 À l'École militaire, la cour Roederer jouxte la cour d'honneur, au nord-est de celle-ci.

Sociétés de champagne 
 Champagne Louis Roederer, maison de champagne française ;
 , maison de champagne américaine apparentée à Champagne Louis Roederer ;

Courses hippiques 
 Prix Roederer, course hippique de trot monté sur l'hippodrome de Vincennes jusqu'en 2007 ;
 Prix Olry-Roederer, une course hippique de trot monté sur l'hippodrome de Vincennes.

Homonymie de patronyme